Зигмунт Бальк (; 1873-1941) — польский театральный художник и сценограф еврейского происхождения.

Биография 
Зигмунт Бальк родился 14 июля 1873 года в городе Львове, тогда входившем в Австро-Венгерскую империю (ныне — территория Украины). Обучение художественному ремеслу проходил в Школе художественных ремёсел в сценографических мастерских во Львове под руководством Яна Дюллена. Позднее учился также в Вене под руководством Германа Бурхардта) и в Германии.

С 1895 года работал в Скарбковском театре во Львове, сотрудничал также с еврейскими театрами Львова и Станислава. В 1913 году Бальк был отмечен Золотой медалью на Международной выставке сценографии в Риме за сценический проект к операм Рихарда Вагнера.

Зигмунт Бальк активно работал в жанре декоративной живописи, написал медальоны с портретами польских музыкантов в помещении Львовской Филармонии, создал росписи в здании Львовского железнодорожного театра. В 1908—1909 годах совместно с Феликсом Выгрживальским Бальк работал над живописными панно в здании Львовской торгово-промышленной палаты, которые дошли до наших дней. Росписи работы Балька сохранились и в здании Львовской школы № 6.

В январе 1928 года в Большом городском театре Львова состоялась премьера оперы Е. Д. Альберта «Голем», художником-оформителем которой являлся Зигмунт Бальк. Осенью 1939 года в новом еврейском театре на нынешней улице Гнатюка он делал сценографию к спектаклю «Без вины виноватые» по одноимённому произведению А. Н. Островского. В октябре 1940 года Бальк выступил сценографом спектаклей «Йоселе», «Сиротка Хася», «Сестры».

Начало Великой Отечественной войны встретил во Львове. Как еврей, Бальк был помещён во Львовское гетто, где и погиб осенью 1941 года.

Публикации 
 Інститут юдаїки
   Львівський єврейський державний театр
 Просп. Шевченка, 17-19 — будинок прокуратури Львівської області (кол. торгово-промислова палата)

Примечания

Литература 
 Е. Малиновский. Еврейские художественные объединения Кракова и Львова в 1900-х гг. Русско-еврейский историко-литературный и библиографический альманах «Параллели». Москва, 2007. № 8-9. С. 143—181.

Ссылки 

 Zygmunt Balk

Художники XX века
Театральные художники
Жертвы Холокоста
Сценографы XX века
Сценографы Польши
Львовское гетто
Узники гетто на Украине